Slovo víska může znamenat:
 malá vesnice, venkovský sídelní útvar větší než samota nebo sedliště, ale menší než vesnice, tj. seskupení zhruba 4–15 usedlostí. 

Název Víska nesou tato sídla: 
 1. Víska (okres Havlíčkův Brod), obec v okrese Havlíčkův Brod
 2. Víska (Březovice), část obce Březovice v okrese Mladá Boleslav
 3. Víska (Čmelíny), část obce Čmelíny v okrese Plzeň-jih
 4. Víska (Chrastava), část obce Chrastava v okrese Liberec
 5. Víska (Kněžice), část obce Kněžice v okrese Jihlava
 6. Víska (Kravaře), část obce Kravaře v okrese Česká Lípa
 7. Víska (Litovel), část obce Litovel v okrese Olomouc
 8. Víska (Nová Ves), část obce Nová Ves v okrese Strakonice
 9. Víska (Sedlec-Prčice), část obce Sedlec-Prčice v okrese Příbram (dříve v okrese Benešov)
 10. Víska (Višňová), část obce Višňová v okrese Liberec
 11. Víska (Vysoký Chlumec), část obce Vysoký Chlumec v okrese Příbram
 12. Víska (vojenský újezd Hradiště), zaniklá vesnice ve vojenském újezdu Hradiště

Název Víska je dále obsažen v názvech těchto sídel: 
 15. Víska pod Lesy, část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
 16. Víska u Jevíčka, obec v okrese Svitavy
 17. Kamenická Nová Víska, část obce Česká Kamenice v okrese Děčín
 18. Malá Víska, obec v okrese Beroun
 19. Malá Víska (Vrhaveč), část obce Vrhaveč v okrese Klatovy
 Nová Víska, více míst

Název Víska dále nese: 
 Víska (potok), potok v okrese Plzeň-jih, pravý přítok Myslívského potoka

Podobný název 
 Vísky

Reference

Externí odkazy